:
 Хэйдзё-кё — столичный город древнего японского государства в период Нара
 император Хэйдзё (774—824) — 51-й правитель Японии (806—809)
 японское название Пхеньяна